Абрамычев — фамилия; имеет женскую форму Абрамычева.
 Абрамычев, Виктор Александрович (род. 1925) — советский военный лётчик, пятнадцатикратный рекордсмен мира по самолётному спорту.
 Абрамычева, Нина Ивановна (1926—1948) — передовик сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда (1948).
 Примечания